Кожамжаров, Бапыш (1860—1928) — казахский кюйши
 Кожамжаров, Кайрат Пернешович (род. 1965) — казахский госслужащий высшей категории, генерал-майор.